Armagnac (cuja grafia aportuguesada é Armanhaque) pode se referir a:

Armagnac (província) – antiga província na Gasconha.
Armagnac (bebida) – bebida alcoólica do sudoeste da França
 Armagnacs – partido durante a guerra civil entre Armagnacs e Borguinhões
Armagnac (veleiro) – modelo de veleiro do estaleiro de Aubin

Ver também 
 Condado de Armagnac
 Lista de condes de Armagnac

Desambiguação